Les élections régionales ont eu lieu le .

Résultats

Alsace

Références

Annexes

Articles connexes 

 Conseil régional d'Alsace
 Élections régionales françaises de 1986

Liens externes 

Election regionale de 1986 en Alsace
Alsace
regionale 1986